Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Shinobu Asagoe e Nana Miyagi che hanno battuto in finale Svetlana Kuznecova e Arantxa Sánchez 6-4, 4-6, 6-4

Teste di serie

 Svetlana Kuznecova /  Arantxa Sánchez (finale)
 Shinobu Asagoe /  Nana Miyagi (campionesse)

 Evie Dominikovic /  Trudi Musgrave (primo turno)
 Rika Hiraki /  Rossana de los Ríos (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2002